Tira kan syfta på:

Israel 
1 Tirat Karmel, ort, Haifa,

Palestina (stat) 
2 Aţ Ţīrah, ort, Västbanken,

Turkiet 
3 Tire (distriktshuvudort), Izmir,

USA 
4 Tira (ort), Texas, Hopkins County, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar
Robotskapade USAförgreningar